Поток превасходно означава:

 Поток, краћи водоток, множина: потоци
Остала значења речи поток:

Насеља 
 Поток (Подујево), насеље у општини Подујево, Косовски округ, Република Србија
 Поток (Поповача), насеље у општини Поповача, Мославина, Република Хрватска
 Поток (Пријепоље), насеље у општини Пријепоље, Златиборски округ, Република Србија
 Поток (Ливно), насеље у општини Ливно, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Поток (Ружомберок), насеље у округу Ружомберок, Жилински крај, Словачка Република
 Поток (Римавска Собота), насеље у округу Римавска Собота, Банскобистрички крај, Словачка Република
 Поток Тоуњски, насеље у општини Тоуњ, Република Хрватска
 Кесеров Поток, насеље у општини Крњак, Кордун, Република Хрватска
 Јанков Поток, насеље у општини Звечан, КиМ, Република Србија
 Пасји Поток, насеље града Новог Пазара, Република Србија

Види још 
 Бели Поток
 Потоци